VTJ ist eine Abkürzung, die für folgende Begriffe stehen kann:

 Vereinigtes Thora-Judentum, eine israelische Partei

VTJ ist die tschechoslowakische Abkürzung für Vojenská tělovýchovná jednota (Militärische Sporteinheit), die Namensbestandteil vieler tschechischer und slowakischer Sportvereine ist oder war:
 VTJ Znojmo, tschechischer Fußballverein 1. SC Znojmo
 VTJ Dukla Olomouc, später Křídla vlasti Olomouc, ehemaliger tschechischer Fußballverein
 HC VTJ Topoľčany, heute HC Topoľčany, slowakischer Eishockeyklub
 VTJ Bratislava, später fusioniert zum heutigen FC Senec, slowakischer Fußballklub 
 FK VTJ KOBA Senec und VTJ KOBA Senec, später fusioniert zum heutigen FC Senec, slowakischer Fußballklub
 VTJ Michalovce/VTJ MEZ Michalovce/HC VTJ MEZ Michalovce, heute HK Dukla Michalovce, slowakischer Eishockeyclub
 VTJ Piešťany/HK VTJ Marat Piešťany, heute ŠHK 37 Piešťany, slowakischer Eishockeyclub
 VTJ Dukla Senica, heute HK 91 Senica, slowakischer Eishockeyclub
 BK VTJ Dukla Prag, tschechischer Basketballverein
 VTJ Tábor, später fusioniert zum heutigen HC Tábor, tschechischer Fußball- und Eishockeyverein
 VTJ Jitex Písek, später fusioniert zum heutigen IHC Písek, tschechischer Eishockeyverein
 HK VTJ Spišská Nová Ves, heute HK Spišská Nová Ves, slowakischer Eishockeyclub
 VTJ Karlovy Vary, tschechischer Fußballverein
 VTJ Dukla Litoměřice, ehemaliger tschechischer Eishockeyverein, siehe HC Stadion Litoměřice
 HC Stadion Litoměřice, heute FK Hvězda Cheb, tschechischer Fußballverein
 VTJ Dejvice, ein Vorläufer des FK Dukla Prag, tschechischer Fußballverein
 VTJ Dukla Trenčín, später fusioniert zum HK Dukla Trenčín, slowakischer Eishockeyclub
 VTJ Dukla Opava, später fusioniert zum HK Dukla Trenčín, slowakischer Eishockeyclub
 …

Abkürzung